Harris Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Harris Township (Arkansas)
 Harris Township (Illinois)
 Harris Township (Indiana)
 Harris Township (Michigan)
 Harris Township (Minnesota)
 Harris Township (Missouri)
 Harris Township (Ohio)
 Harris Township (Johnston County, Oklahoma)
 Harris Township (Muskogee County, Oklahoma)
 Harris Township (Pennsylvania)